O estádio Parque Luis Méndez Piana é estádio de futebol localizado em Montevideo , Uruguai. pertence ao Club Sportivo Miramar Misiones. O estádio tem capacidade para 6.500 pessoas.

Estádios de futebol do Uruguai